Bosznia-Hercegovina
 Ostružno, település Goražde községben
 Csehország
 Ostružno, település a Jičíni járásban
 Ostružno, Borek településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Ostružno, Nezdice na Šumavě településrésze a Klatovyi járásban